Il singolare del DFS Classic 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Lisa Raymond era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Nathalie Tauziat.

Tauziat ha battuto in finale 6–3, 7–5  Miriam Oremans.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

DFS Classic 2001